Хлє́бникова (Хлєбнікова) — жіноча форма російського прізвища Хлєбніков (Хлєбников). Відомі носії:
 Хлєбникова Марина Арнольдівна (нар. 1965) — радянська та російська співачка. Заслужена артистка Росії (2002).
 Хлєбникова Марина Сергіївна (Дьоміна) (1958, Одеса —1998) — російська поетеса.
 Хлєбникова Тамара Олександрівна (1928—2001) — радянська і російська археолог-булгарознавиця, кандидат історичних наук.

Російські прізвища